

Sigle 
 TNT – rete televisiva statunitense
 Télévision Numérique Terrestre – pacchetto d'emittenti televisive della televisione digitale terrestre in Francia
 Tessuto non tessuto 
 Typographical Number Theory – aritmetica tipografica

Aziende 
 TNT – società israeliana di abbigliamento
 TNT N.V. – società di trasporti espressi e postali olandese, chiusa nel 2011
 TNT Express – corriere espresso e operatore logistico olandese
 TNT Airways – compagnia aerea cargo olandese, sussidiaria di TNT Express
 TNT-9 – una televisione australiana

Chimica 
 TNT – Trinitrotoluene (tritolo), un esplosivo

Codici 
 TNT – codice aeroportuale IATA del Dade-Collier Training and Transition Airport di Miami (Stati Uniti)
 TNT – codice identificativo del VOR/DME di Trento, radioassistenza per la navigazione aerea
 tnt – codice ISO 639-3 della lingua tontemboana
 TNT – codice ISO 3166-2:MA della provincia di Tan-Tan (Marocco)

Fumetti 
 Gruppo T.N.T. – gruppo di agenti segreti del fumetto Alan Ford
 TNT – supereroe della DC Comics degli anni quaranta

Mineralogia 
 Tnt – abbreviazione di tennantite

Musica 
 TNT – gruppo heavy metal norvegese
 T.N.T. – album discografico degli AC/DC del 1975
 T.N.T. – canzone degli AC/DC contenuta nell'album omonimo
 TNT – album di Tanya Tucker del 1978
 TNT – album della band omonima del 1982
 TNT – album dei Tortoise del 1988
 T.N.T. – album live degli UFO del 1993

Sport 
 Talk 'N Text Phone Pals – squadra filippina di pallacanestro

Altro 
 Benelli TNT – motocicletta della Benelli
 The next tetris – videogioco della Atari per PlayStation

Note